Гуђешти има више значења:

 Гуђешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Гуђешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Гуђешти (Вранча), општина у округу Вранча у Румунији